Tomasz Lewandowski (1959–2012) – żeglarz
 Tomasz Lewandowski (ur. 1969) – gitarzysta rockowy
 Tomek Lewandowski – pieśniarz, gitarzysta, wykonawca ballad i utworów z gatunku piosenki turystycznej i poetyckiej
 Tomasz Lewandowski (VNM) (ur. 1984) – raper